Ranjit Singh, maharajà sikh de Lahore
 Gran Ranjit, riu
 Petit Ranjit, riu